

Persone 
 Bortolo Eugenio Fina – politico italiano
 Michele Fina – politico italiano
 Rosario Fina – dirigente sportivo e ciclista su strada italiano

Variante Finà
 Piero Finà – cantautore italiano

Altro 
 Fina – variante femminile del nome Serafino
 FINA – Federazione internazionale del nuoto
 Fina o Petrofina – Azienda petrolifera belga